Дми́трий Дми́триевич Топорко́в (1904—1965) — советский геолог, учёный, кандидат геолого-минералогических наук. Лауреат Ленинской премии (1957).

Биография 
Окончил Уральский политехнический институт (1930). В 1930—1942 работал в геологических экспедициях по разведке уральских месторождений железной руды, марганца, меди, ванадия.

В 1942—1945 годах главный инженер Казахского геологического управления, проводил разведку Джездинского месторождения марганца (Центральный Казахстан).

В 1945—1951 годах главный геолог Аятской геологоразведочной экспедиции, был инициатором и руководителем разведки Аятского месторождения железных руд.

В 1951—1956 годах — главный геолог Кустанайского геологоразведочного треста. Участник открытия и разведки железорудных месторождений Тургая — Аятского, Сарбайского, Соколовского и Качарского .

С 1957 г. — заместитель директора Казахского научно-исследовательского института минерального сырья.

Скончался в 1965 году, похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Награды 
 За открытие и разведку Соколовско-Сарбайской группы железорудных месторождений присуждена Ленинская премия (1957).
 Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак почёта» и медалями.

Примечания

Ссылки 
 «Отан неден басталады» «С чего начинается Родина»
 История города Рудный 

Геологи СССР
Выпускники Уральского технического университета
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты